O Liga Regional (ou Insular) de Santo Antão (Zona Sul) de 2013-14 foi a epoca de Associação Regional de Futebol de Zona Sul de Santo Antão (ARFZSSA), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Associação Académica do Porto Novo conqustou o oitento título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes
Associação Académica do Porto Novo
 Inter
 Maritimo
 Sanjoanense
 Santo André
 Sporting
 Tarrafal FC de Monte Trigo - novo clube

Clubes não participado na temporada
 Fiorentina
Lajedos

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Associação Académica do Porto Novo.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Santo André 0-8 Académica do Porto Novo (21 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santo Antão de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014